Córtex (botânica)
 Córtex (zoologia)
 Córtex cerebral
 Ectoplasma (citologia)

Desambiguação